Алекса́ндр Люби́мов:
 Любимов, Александр Васильевич (1898—1967) — народный комиссар, министр торговли СССР.
 Любимов, Александр Владимирович (1919—1999) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Любимов, Александр Дмитриевич (1921—1983) — советский боксёр.
 Любимов, Александр Иванович (род. 1950) —  ректор Ижевской сельскохозакадемии.